Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Spencer () :
comté de Spencer, situé dans l'État de l'Indiana ;
comté de Spencer, situé dans l'État du Kentucky.